Magda - município brasileiro
 Magda (James Bond)
 Magda (voleibolista)

Desambiguação